Music From The O.C. – серія альбомів із музикою, що використана в телесеріалі Чужа сім'я. Містять пісні різних виконавців, здебільшого напряму інді-рок. Серія наразі складається з 6 дисків що їх видала компанія Warner Bros.

Music From The O.C.: Mix 1 

 South – Paint the Silence
 Jem – Just a Ride
 Joseph Arthur – Honey and the Moon
 Spoon – The Way We Get By
 Jet – Move On
 The 88 – How Good It Can Be
 Doves – Caught By the River
 Turin Brakes – Rain City The Dandy Warhols – We Used to Be Friends Finley Quaye, Beth Orton & William Ørbit – Dice Alexi Murdoch – Orange Sky Phantom Planet – California Music From The O.C.: Mix 2 

 Eels – Saturday Morning Super Furry Animals – Hello Sunshine The Killers – Smile Like You Mean It Death Cab for Cutie – A Lack of Color Interpol – Specialist Patrick Park – Something Pretty dios (malos) – You Got Me All Wrong Nada Surf – If You Leave The Thrills – Big Sur The Walkmen – Little House of Savages The Perishers – Trouble Sleeping Johnathan Rice – So Sweet Beulah – Popular Mechanics for Lovers Keane – Walnut Tree Jem – Maybe I'm Amazed The Album Leaf – Eastern Glow Evermore – It's Too Late (jedynie w wydaniu australijskim)

 Music From The O.C.: Mix 3 

Диск містить різдвяні пісні в рокових аранжуваннях. Він був випущений в один день із альбомом Music From The O.C.: Mix 2.
 The Raveonettes – The Christmas Song Jimmy Eat World – Last Christmas Low – Just Like Christmas Rooney – Merry Xmas Everybody Ben Kweller – Rock of Ages The Long Winters – Christmas with You is the Best Eels – Christmas is Going to the Dogs Leona Naess – Christmas Ron Sexsmith – Maybe This Christmas Music From The O.C.: Mix 4 

 The Futureheads – Decent Days and Nights Imogen Heap – Goodnight and Go Pinback – Fortress A.C. Newman – On the Table Суф'ян Стівенс – To Be Alone with You Flunk – Play Beck – Scarecrow Modest Mouse – The View Aqueduct – Hardcore Days & Softcore Nights The Reindeer Section – Cartwheels Bell X1 – Eve, The Apple of My Eye Matt Pond PA – Champagne Supernova Music From The O.C.: Mix 5 

 The Subways – Rock & Roll Queen Kasabian – Reason is Treason Shout Out Louds – Wish I Was Dead Pt. 2 LCD Soundsystem – Daft Punk is Playing at My House Rogue Wave – Publish My Love Youth Group – Forever Young Of Montreal – Requeim for O.M.M.2 Gorillaz – Kids with Guns Kaiser Chiefs – Na Na Na Na Naa Stars – Your Ex-Lover is Dead Phantom Planet – California 2005 Imogen Heap – Hide and Seek Music From The O.C.: Mix 6 

Диск містить твори незалежних артистів.
 Goldspot – Float On (Modest Mouse)
 Rock Kills Kid – I Turn My Camera On (Spoon)
 Lady Sovereign – Pretty Vacant (Sex Pistols)
 Mates of State – California (Phantom Planet)
 Pinback – Wasted (Black Flag)
 John Paul White – Can't Get It out of My Head (ELO)
 Rogue Wave – Debaser (Pixies)
 Syd Matters – Hello Sunshine (Super Furry Animals)
 Tally Hall – Smile Like You Mean It (The Killers)
 The M's – Come Into Our Room (Clinic)
 Band of Horses – The End's Not Near (The New Year)
 Ashtar Command – Into Dust'' (Mazzy Star)

Посилання 
 Musicfromtheoc.com

Саундтреки